Частотность (или относительная частотность) — отношение количества экземпляров данного объекта полному количеству экземпляров всех объектов в данном множестве. Иногда количество экземпляров данного объекта называют абсолютной частотностью этого объекта. В лингвистике и лексикостатистике в качестве таких объектов понимаются слова, буквы, словосочетания, в криптографии и информатике - также сочетания букв и просто любые символы. Под множеством может пониматься какой-либо текст, совокупность текстов (корпус) или даже язык.

Расчёт частотности слов осуществляется по формуле: 
 
где Freqx — частотность слова «x», Qx — количество словоупотреблений слова «x», Qall — общее количество словоупотреблений. В большинстве случаев частотность выражается в процентах. В словарях частотность слов может отражаться пометками — употребительное, малоупотребительное и т. д.

Аналогичным образом определяется частотность для букв. Бо́льшая частотность согласных на данном отрезке текста (например, в стихотворениях) является одним из признаков аллитерации (наряду с позиционными характеристиками). Высокие показатели частотности гласных в тексте косвенно свидетельствуют об ассонансе. Частотный анализ используется в криптографии для выявления наиболее частотных букв того или иного языка.

Частотность слов и букв являлась важнейшим инструментов криптоанализа в эпоху до повсеместного распространения блочных шифров.

Не следует путать термины частотность и частота.


Частотность букв русского языка 
Статистика частотности букв русского языка (на материале НКРЯ):

См. также 

 Частотный словарь
 Анализ текста
 Математическая лингвистика
 Статистика запросов
 Частотность букв немецкого языка
 Частотность букв таджикского языка
 Списки частотности в Викисловаре

Примечания

Ссылки 

 Самые частотные буквы в различных языках 
 
 :en:Most common words in English 
Letter frequency-simia.net 

Корпусная лингвистика